Questa è una lista dei principali vulcani dell'Etiopia.

Voci correlate 
 Rift Valley

Collegamenti esterni 
 

Vulcani dell'Etiopia
Liste di vulcani